Метони, Метона, Мефона — греческий топоним. Может означать:

 Метана — село на одноимённом полуострове на Пелопоннесе.
 Метана (вулкан) — вулкан.
 Метони (Месиния) — малый город на Пелопоннесе.
 Метони (Пиерия) — село в Центральной Македонии.
  — древний город в Фессалии.

Другое
 Мефона — в древнегреческой мифологии одна из алкионид.
 Мефона (спутник) — спутник Сатурна.
  — вид бабочки в семействе Риодиниды.